Everett je priimek več znanih oseb:

 Betty Everett (1939—2001), ameriška pevka
 Edward Everett (1794—1865), ameriški državnik 
 Hugh Everett (1930—1982), ameriški fizik
 Rupert Everett (*1959), ameriški igralec